Анатолий Устюгов:
 Устюгов, Анатолий Алексеевич (1977—2004) — российский хоккеист.
 Устюгов, Анатолий Михайлович (1921—2007) — советский российский писатель.